Paukštė ist der Familienname folgender Personen:

 Dainius Petras Paukštė (* 1953), litauischer Politiker
 Simonas Paukštė (* 2004), litauischer Basketballspieler